De Wit-Russische voetbalclub Dinamo Minsk speelt sinds 1983 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Dinamo Minsk

 I.v.m. betrokkenheid Wit-Rusland bij de oorlog in Oekraine werd deze wedstrijd in Podgorica achter gesloten deuren gespeeld.

Het tweede team Dinamo-93 Minsk speelde van 1995 tot 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Dinamo-93 Minsk

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Wit-Rusland
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dinamo Minsk